Prudki () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Prudki (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk (Knauten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Prudki im Rajon Prawdinsk (Lönkendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen) [der Ort ist nicht mehr existent]
 Prudki im Rajon Tschernjachowsk (Berszienen, 1936–1938 Berschienen, 1938–1946 Birklacken, Kreis Insterburg, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 in der Oblast Moskau:
 Prudki (Moskau, Ramenskoje) im Rajon Ramenskoje
 in der Oblast Omsk:
 Prudki (Omsk) im Rajon Omsk